«Красные земли» (, ) — регион на юге и юго-западе Люксембурга. Территория получила своё название из-за красного цвета почвы, богатой железом.

Красные земли расположены в южной части кантона Эш-сюр-Альзет вдоль границы с Францией. Они образованы, главным образом, из песчаников и конгломератов, сформированных в среднем юрском периоде.

В этом регионе находятся одни из богатейших залежей железной руды в Западной Европе, благодаря чему очень развита сталелитейная промышленность. Крупнейшей компанией в этой отрасли является компания Arcelor — второй по величине производитель стали в мире. Из-за промышленного спада последних лет в регионе начали развивать машиностроение, химическую промышленность и производство стройматериалов.

Этот регион является самым густонаселённым в Люксембурге. Здесь находятся крупнейшие города страны с населением более 7 000 человек: Беттембур, Дифферданж, Дюделанж, Эш-сюр-Альзет и Шиффланж.

Ссылки 

 Красные земли
 Arcelor Mittal

Примечания 

География Люксембурга